Kranten
 The Guardian (Britse krant)
 The Guardian (Nigeria)

Entertainment 
Films
 The Guardian (1917), een film van Arthur Ashley
 The Guardian (1984), een film van David Greene
 The Guardian (1990), een film van William Friedkin
 The Guardian (1997), een film van Rob Cohen
 The Guardian (2000), een film van Gerry Lively
 The Guardian (2003), een film van Monica Hilborn
 The Guardian (2006), een film van Andrew Davis

Televisieseries
 The Guardian (televisieserie)
 The Guardian (televisieserie 1997)

Overig
 Guardian (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
 Guardian (DC Comics), een superheld in de stripboeken van DC Comics

Maritiem 
 USS Guardian (YAGR-1), was een Amerikaans marineschip ingericht om het radarbereik te vergroten
 USS Guardian (MCM-5), een Amerikaanse mijnenveger van de Avengerklasse

Zie ook 
 Guardians, doorverwijspagina